Волковичское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Волковичи. 

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Перенское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 30,61 км²
 Расположение:  центральная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Любовским сельским поселением
 на юго-западе — с Пригорьевским сельским поселением
 на юге — с Жарынским сельским поселением
 на юго-западе — с  Липовским сельским поселением
 на западе — с  Перенским сельским поселением
 на северо-западе — с Кирилловским сельским поселением
 Крупные реки: Остёр, Навля,  Вороница.
 По территории поселения проходят железные дороги Рославль — Брянск, имеется станция Липовская; Рославль — Фаянсовая, имеются станции: О.п. 6-й км, Азобичи, О.п. 14-й км.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились 9 населённых пунктов.
 Волковичи, деревня
 Большие Азобичи, деревня
 Вороны, деревня
 Казарма 6 км, станция
 Карпики, деревня
 Липовская, станция
 Малые Азобичи, деревня
 Подруднянский, деревня
 Ржавец, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году